Турецкий саммит G-20, 10-й саммит лидеров стран «Группы 20», который прошёл 15—16 ноября 2015 года в турецком городе Анталья.

Участники саммита G20

Приглашённые государства

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница саммита G-20.

Международные конференции 2015 года
Международные конференции в Турции
2015 год в Турции
2015 год в экономике
События в Анталье
Ноябрь 2015 года
События 15 ноября
События 16 ноября